Ёсида, Марико:
 Ёсида, Марико (род. 1970) — японский реслер.
 Ёсида, Марико (род. 1954) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка.